Dreams kan syfta på:

 Dreams (Ashanti-låt) –en musiksingel från 2003 av Ashanti
 Dreams (musikalbum av Grace Slick) – Grace Slicks andra soloalbum, utgivet 1980
 Dreams (sång av Fleetwood Mac) – en låt av musikgruppen Fleetwood Mac
 Dreams (dansband) – ett svenskt dansband
 Dreams (musikgrupp) – en jazzmusikgrupp
 Dreams (TV-serie) – en amerikansk TV-serie